Ce château de Champagne-sur-Vingeanne est un des deux châteaux situés à Champagne-sur-Vingeanne (Côte-d'Or) en Bourgogne-Franche-Comté.

Localisation 
Ce château est situé rue Haute (RD 30) à l'extrémité nord de l'agglomération.

Historique 
La construction remonte à 1743 comme en témoigne la date gravée sur une souche de cheminée du corps principal.

Architecture 
Le bâtiment d'habitation à toit brisé de plan rectangulaire implanté au fond d'une cour ouverte sur la rue Haute comprend un étage de soubassement de plain-pied à l'arrière, un rez-de-chaussée surélevé et un étage de combles. En retour d'équerre sur la façade antérieure deux ailes, plus basses et couvertes de toits à longs pans et demi croupes, abritent les logements des domestiques et une remise.

A proximité immédiate du château, rue Haute également, une demeure du  est dotée d'une tourelle d'escalier à demi hors œuvre.

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Dulery Chantal et Quenot Xavier, Gracieuse et secrète vallée de la Vingeanne; Editeur : Association Vallée de la Vingeanne - Maisons Paysannes de France, 2021, 107 p.

Articles connexes 
 Liste des châteaux de la Côte-d'Or.
 Château d’Etrabonne sur la même commune.

Liens externes 

Champagne-sur-Vingeanne